Tchamba bezeichnet:
 Tchamba (Kult), togoischer Besessenheitskult

 Tchamba (Kamerun), eine Kleinstadt in Kamerun

Tchamba ist der Familienname von
 Duplexe Tchamba (* 1998), kamerunischer Fußballspieler